Gromowa oder Gromova ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Gromova (* 1980), deutsche Ethnologin

 Lidija Dmitrijewna Gromowa-Opulskaja (1925–2003), sowjetisch-russische Literaturwissenschaftlerin

 Serafima Andrejewna Gromowa (1923–2013), sowjetisch-russische Elektroingenieurin